Gundelfingen ist ein Gemeindename:
 Gundelfingen an der Donau, Stadt im Landkreis Dillingen an der Donau in Bayern
 Gundelfingen (Breisgau), Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 Gundelfingen (Münsingen), Stadtteil der Stadt Münsingen in Baden-Württemberg

Gundelfingen steht zudem für:
 Gundelfingen (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht

Gundelfingen ist ein Familienname folgender Personen:
 Andreas von Gundelfingen, 1303–1314 Bischof von Würzburg und Herzog in Franken
 Anna von Gundelfingen (~zwischen 1360 und 1365–1410), Äbtissin des Damenstifts Buchau
 Barbara von Gundelfingen (1473–1523), Äbtissin des freiweltlichen Damenstifts Buchau 

 Konrad von Gundelfingen, als Konrad III. von Gundelfingen 1284–1302 Fürstabt des Fürststiftes Kempten und 1288–1291 Gegenabt der Fürstabtei St. Gallen

Siehe auch:
 Georg II. Graf von Helfenstein (Georg II. Graf von Helfenstein-Wiesensteig, Freiherr von und zu Gundelfingen; 1518–1573), deutscher Offizier und Staatsmann
 Gundelfinger